Cătuneanu:
 Gheorghe Cătuneanu, un senator român (ales în județul Vrancea)
 Vasile Cătuneanu (* 1918), un inginer român specializat în domeniul radiocomunicațiilor

Vezi și 
 Cătun
 Cătunu
 Cătunele
 Cătunași

Nume de familie românești